Каменское  — топоним:

Россия 
 Каменское — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Каменское — село в Пенжинском районе Камчатского края.
 Каменское — хутор в Солнцевском районе Курской области.
 Каменское — село в Елецком районе Липецкой области.
 Каменское — село в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Каменское — село в Каменском районе Тульской области.
 Каменское — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Каменское — с 1943 по 1957 гг. название аула Кызыл-Кала в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Каменское — село в Ленинском районе.

Украина 
 Каменское — город, в 1936—2016 годах назывался Днепродзержинск.
 Каменское — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Каменское — посёлок в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Каменское — село в Иршавском районе Закарпатской области.
 Каменское — село в Васильевском районе Запорожской области.
 Каменское — село в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Каменское — село в Арцизском районе Одесской области.

Разное 
 Каменское городище
 Каменское городское поселение
 Каменское муниципальное образование
 Каменское сельское поселение

См. также 
 Каменск
 Каменская
 Каменский